See-saw ou (seesaw) est le mot anglais pour « tape-cul », une sorte de balançoire. Il peut désigner également :

 Seesaw, une chanson du groupe féminin coréen LOONA sortie le  et chantée par le 11ème membre Go Won
 See-Saw, une comédie musicale britannique d'Ivor Novello créée en 1917 ;
 See-Saw, une chanson du groupe britannique Pink Floyd sortie en 1968 ;
See-Saw, une chanson d'Aretha Franklin sortie en 1968 ;
 Seesaw, une comédie musicale américaine de Cy Coleman et Dorothy Fields créée en 1973 ;
 Seesaw, une chanson du groupe coréen BTS sortie le  et chantée par le rappeur Suga
 See-Saw, un groupe féminin de J-pop créé en 1993 ;
 Seesaw, une chanson du groupe californien Groundation sortie en 2006.
 Seesaw, une chanson du groupe français Cocoon
 Seesaw, un jeu vidéo pour Amstrad CPC
Seesaw, est aussi un effet utilisé par Korekiyo dans Danganronpa

Voir aussi 
 le « mécanisme de see-saw », en théorie quantique des champs.

Références 

Homonymie de titre